

Sigle 
 Right Hand Side – membro di destra di un'equazione matematica
 Royal Horticultural Society – istituzione di orticultura britannica

Codici 
 RHS – vecchio codice nazionale del CIO dello Zimbabwe (allora Rhodesia Meridionale, 1964)